Plusieurs villes possèdent une rue Stanislas, en hommage à Stanislas Leszczinski, beau-père de Louis XV et arrière-grand-père de Louis XVIII.

Rue Stanislas à Colmar.
 Rue Stanislas à Nancy.
 Rue Stanislas à Paris.

Stanislas Rue